Anfang har flera betydelser:

 Anfangslinje – en kant från vilken en båge skjuter upp från sina stöd
 Anfangsten – en sten i ett valv eller båge som ligger strax ovanför anfanget
 Anfang (typografi) – i inom kalligrafin och typografin en förstorad och ofta omarbetad och utsmyckad första bokstav